Lanugo (haar), bepaald soort haar
 Lanugo (geslacht), geslacht van sluipwespen